Das Tableau (aus dem Französischen) bezeichnet:

 Tableau, in Österreich und in der Schweiz ein Tablett
 Tableau, einen Begriff aus dem Glücksspiel Roulette
 Tableau, einen Begriff aus der Logik, siehe Baumkalkül
 Tableau Software, ein Unternehmen im US-amerikanischen Seattle
 Tableau vivant, ein Standbild nach Kunstwerken oder Theaterstücken
 Simplextableau ein Begriff aus der Mathematik
 Tableau, ein Begriff in der Literaturwissenschaft, der eine breit ausgeführte, personenreiche Schilderung bezeichnet

Siehe auch